51-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 9 марта 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу одержал шведский велогонщик Александр Ваттерхалль из команды .

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: 6 команд категории UCI ProTeam, 10 проконтинентальных команд и 4 континентальные. Всего на старт соревнования вышли 155 гонщиков. До финиша доехали 33 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2013 на FirstCycling
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Март 2013 года